Карнота ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мурос. Занимает площадь 66,4 км². Население — 4904 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial del Ayuntamiento 
 Fotografías de Muros 

Муниципалитеты Ла-Коруньи